Rosen kan henvise til:

 Rosen (infektion) – en hudinfektion
 Rosen (film fra 1907) – en dansk stumfilm fra 1907 instrueret af Viggo Larsen
 Rosen (film fra 1930) – en dansk film fra 1930
 Rosen (adelsslægt) – en adelsslægt